«Жизнь этого парня» () — экранизация полуавтобиографической книги Тобиаса Вулфа, ныне — профессора литературы в университете, вспоминающего о своём детстве на рубеже 1950—1960-х годов, осуществлённая британским режиссёром Майклом Кейтон-Джонсом. Повествование в фильме ведётся от лица подростка Тобиаса «Тоби» Вулфа в исполнении Леонардо Ди Каприо. В фильме также снялись Роберт Де Ниро и Эллен Баркин.

Сюжет 

США, 1957 год. Молодая женщина Кэролайн (Эллен Баркин) потеряла после развода не только мужа, но и старшего сына Грегори, которого бывший муж забрал в свою новую семью, женившись на обеспеченной женщине. Вместе с младшим сыном Тоби (Леонардо Ди Каприо) она отправляется в бесцельную поездку по Америке.

Они останавливаются в нескольких городах, где Кэролайн старается устроить их жизнь. В небольшом городке она встречает автомеханика Дуайта Хансена (Роберт Де Ниро), за которого и выходит замуж. Дуайт производит впечатление приятного и вежливого человека. После свадьбы муж оказывается грубым и вспыльчивым мужчиной, склонным к алкоголю.

В ролях 
 Леонардо Ди Каприо — Тобиас «Тоби» Вольф 
 Роберт Де Ниро — Дуайт Хансен, отчим Тоби 
 Эллен Баркин — Кэролайн Вольф-Хансен, мать Тоби
 Енох Блэчман — Артур Гейл, подросток с гомосексуальными наклонностями, вначале соперник, а потом близкий друг Тоби
 Элайза Душку — Пёрл Хансен, сводная сестра Тоби
 Карла Гуджино — Норма Хансен, сводная сестра Тоби
 Захария Эшли — Шкипер Хансен, сводный брат Тоби
 Трейси Эллис — Кэти
 Кэтти Кини — Мэриан
 Шон Мюррей — Джимми Вурхес
 Тоби Магуайр — Чак Болджер, друг Тоби
 Крис Купер — Рой

Критика 
Фильм получил в основном положительные отзывы кинокритиков. На сайте Rotten Tomatoes фильм имеет рейтинг 75 % на основе 36 рецензий со средним баллом 6.3 из 10. На сайте Metacritic фильм имеет оценку 60 из 100 на основе 16 рецензий критиков, что соответствует статусу «смешанные или средние отзывы».

Примечания 

Фильмы-драмы США
Фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы США 1993 года